1234 може означати:

  1234 — натуральне число між 1233 і 1235.
 1234 — рік до нашої ери григоріанського календаря.
 1234 — рік григоріанського календаря.
 1234 Еліна — астероїд зовнішньої частини головного поясу.
 1234 км — колишнє село у Кезькому районі Удмуртії, Росія.